Пєшкова () — жіноча форма російської прізвища  і топонім.

Відомі носії 
 Пєшкова Олександра Миколаївна (Толіверова) (1842—1918) — російська письменниця, гарібальдійка, видавець, журналіст і публіцист, дружина російського художника Валерія Івановича Якобі.
 Пєшкова Валентина Мойсеївна (1900—1995) — професор, доктор хімічних наук, один із засновників кафедри аналітичної хімії хімічного факультету Московського державного університету.
 Пєшкова Галина Олександрівна (. 1930) — радянський і російський ботанік.
 Пєшкова Дар'я Максимівна (нар. 1927) — радянська і російська актриса; внучка Максима Горького і Е. П. Пєшкова.
 Пєшкова Катерина Павлівна (1876—1965) — громадський діяч та дружина Максима Горького.
 Пєшкова Майя Лазарівна (1946—2021) — російська журналістка, літературний критик, оглядач радіостанції «Ехо Москви».
 Пєшкова Надія Олексіївна (1901—1971) — невістка Максима Горького, дружина його сина Максима Пєшкова.
 Пєшкова Наталя Іванівна — російська радіо- і телеведуча, журналіст.

Топонім 
 Пєшкова — село у  Знам'янському районі Орловської області Російської Федерації.

Примітки